Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2011 проводился с 14 по 20 февраля 2011 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победитель чемпионата получал право как мужская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в апреле 2011 в городе Реджайна (Канада).

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда скипа Тома Брюстера, победившая в финале команду скипа Sandy Reid. Бронзовые медали завоевала команда скипа Дэвида Мёрдока.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2011.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 19 февраля, 14:30

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 19 февраля, 19:30

Финал. 20 февраля, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2011

Спорт в Шотландии в 2011 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди мужчин